Ахмети () — имя собственное албанского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Ахмети, Али (род. 1959) — македонский политик албанского происхождения, лидер Демократического союза за интеграцию с 2002 года.
 Ахмети, Вильсон (род. 1951) — премьер-министр Албании с декабря 1991 по апрель 1992.
 Ахмети, Мимоза (род. 1963) — албанская писательница.
 Ахмети, Шемси (1969—1999) — югославский и албанский военный.
 Ахмети, Шпенд (род. 1978) — косовский политик.